Анато́лий Ка́ллистов:
 Каллистов, Анатолий Анатольевич (1935—2016) — советский учёный в области артиллерийского и ракетного вооружения, заслуженный машиностроитель РСФСР.
 Каллистов, Анатолий Георгиевич (1908—1974) — советский разработчик пороха, лауреат Сталинской премии 1949 г.
 Каллистов, Анатолий Назарович (1910—2001) — директор завода № 12 в городе Электросталь Московской области, Герой Социалистического Труда.